Un taxi est un véhicule automobile terrestre privé destiné au transport payant de passagers et de leurs bagages, de porte à porte.

Cinéma et télévision 

 Taxi!, un film américain réalisé par Roy Del Ruth en 1932
 Taxi, un film américain réalisé par Gregory Ratoff en 1953
 Taxi, une série télévisée américaine de James L. Brooks diffusée de 1978 à 1983
 Taxi, un magazine télévisé français diffusé sur FR3 de 1986 à 1987
 Taxi, une saga cinématographique française produite et écrite par Luc Besson, composée de :
 Taxi (1998) réalisé par Gérard Pirès et ses suites : 
Taxi 2 (2000), 
Taxi 3 (2003),
Taxi 4 (2007)  réalisées par Gérard Krawczyk,
Taxi 5 (2018) réalisé par Franck Gastambide
 New York Taxi, un remake américain du film français Taxi de 1998 réalisé par Tim Story en 2004
 Taxi Téhéran (Taxi, en ), un film documentaire iranien réalisé par Jafar Panahi en 2015
 
 
 
 Un taxi pour Tobrouk, un  film français réalisé par Denys de La Patellière sorti en 1961
 Un taxi mauve, un film franco-italo-irlandais réalisé par Yves Boisset, sorti en 1977

Musique 
 Taxi est un label de musique jamaïcain.
 Taxi Records est un label de musique français.
 Taxi est un groupe de rock portugais.
 Therapie Taxi est un groupe de rock français.

Patronyme 

 La famille Thurn und Taxis est une famille princière allemande.
 Richard Taxy, comédien et humoriste français.

Histoire 
 Les Taxis de la Marne sont les taxis parisiens réquisitionnés par l'armée française lors de la première bataille de la Marne, les 6 et .